IG es una sigla que puede significar:

 índice glucémico (IG): sistema para cuantificar la respuesta glucémica de un alimento.
 información geográfica (IG): componente del SIG (sistema de información geográfica).
 inmunoglobulina (Ig).
 Inscriptiones Graecae (IG), un corpus de inscripciones de la Antigua Grecia.
 intervalo de guarda (IG).
 comunidad de intereses o Interessengemeinschaft (IG), un patrón de consorcio del modelo económico alemán.
 Inteligencia General Definida en la Teoría Bifactorial de Spearman.
 Instituto de la Grasa, instituto de investigación del CSIC en Sevilla.
 Una abreviación común para Instagram.
 Abreviación de I'm good.

Siglas